Пуебло може да се отнася за:
 Пуебло - окръг в щата Колорадо.
 Пуебло – град в щата Колорадо, административен център на окръг Пуебло.
 Пуебло – група индиански народи в югозападната част на САЩ.